Ири има више значења:
 Ири (језеро), је четврто по величини од пет Великих језера у Северној Америци на граници САД и Канаде
 Ири (племе)
 Канал Ири
 Округ Ири (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Ири (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Ири (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ири (Северна Дакота), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Ири (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ири (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Ири (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Ири (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо